PRS pode significar:

 Partido das Reformas Sociais, do Brasil;
 Partido de Renovação Social, de Angola.
 PRS - Presidentes da Royal Society.

Desambiguação